Беринговский:

 Беринговский — посёлок городского типа в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Беринговский — региональный аэропорт, расположен в 3 км от посёлка Беринговский в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Беринговский — морской порт на побережье Анадырского залива Берингова моря.

См. также 
 Беринговский район